ЭПР — аббревиатура:
 Электронный парамагнитный резонанс — физическое явление и раздел спектроскопии.
 Эффективная площадь рассеяния — показатель радиолокационной заметности физического объекта.
 ЭПр — серия электропоездов производства швейцарской компании Stadler, эксплуатируемых Белорусской железной дорогой.
 Эндоплазматический ретикулум — органоид эукариотических клеток.
 Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена — попытка указания на неполноту квантовой механики с помощью мысленного эксперимента.